La Race Torquay (it. Gara di Torquay) è una corsa in linea sia maschile. sia femminile di ciclismo su strada che si svolge ogni anno nel mese di gennaio, nei limitrofi della cittadina di Torquay, nello stato federato di Victoria in Australia. Creata nel 2020, fa parte del calendario maschile UCI Oceania Tour come prova di classe 1.1.

Albo d'oro

Maschile 
Aggiornato all'edizione 2020.

Femminile 
Aggiornato all'edizione 2020.

Collegamenti esterni